Landtagswahlkreis Cottbus steht für folgende Wahlkreise in Brandenburg:

* Landtagswahlkreis Cottbus I
 Landtagswahlkreis Cottbus II